«Сункар» (, ) — пилотажная группа казахских ВВС. Группа летает на шести учебных самолётах Aero L-39 Albatros.

История 
Группа была сформирована в конце 2010 года. В своё распоряжение получила шесть учебных самолётов L-39. Получила известность на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества КАДЕКС — 2012 в Астане. С казахского языка название группы переводится как «Сокол».

Ссылки 
 Пилотажная группа «Сункар»

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды